Comté de Stanton désigne deux comtés américains :

Le comté de Stanton, Kansas ;

Le comté de Stanton, Nebraska.